La 2014–15 UAE Arabian Gulf Cup  è la settima edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Arabian Gulf League.

Ad Aggiudicarsi la settima edizione del trofeo è stato l' che vince per la prima volta il titolo dopo aver sconfitto in finale lo  per 4-1.

Fase a gironi

Gruppo A 

Fonte: Soccerway

Gruppo B 

Fonte: Soccerway

Fase Finale

Semifinali

Finale

Marcatori 
Aggiornata al 1 Febbraio 2015

Note

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup